Вебер, Вильгельм:
 Вебер, Вильгельм (1880—1963) — немецкий гимнаст.
 Вебер, Вильгельм Эдуард (1804—1891) — немецкий физик.
 Вебер, Вильгельм Эрнст (1780—1850) — немецкий филолог.